Flipflop, een digitale elektronische schakeling. 
Flipflops, Engelse term voor teenslippers.
Flipflop of U turn (politiek), Engelse term voor plotselinge ommezwaai in beleid.